Jacek Dobrowolski (ur. 1976) – polski filozof i pisarz

 Jacek Dobrowolski  (ur. 1948) – polski poeta, tłumacz, eseista, krytyk teatralny

Zobacz też 
 Jacek Pawlik-Dobrowolski
 Dobrowolski – inne osoby noszące to nazwisko

Przypisy